Nationaler Botanischer Garten steht für:

 Nationaler Botanischer Garten Kiew, in der Ukraine
 Botanischer Garten Kirstenbosch, eigentlich Kirstenbosch Nationaler Botanischer Garten  in Südafrika
 Nationaler Botanischer Garten Lilongwe, in Malawi
 Nationaler Botanischer Garten (Namibia), in Namibia